Пьер Мартен Виктор Ришар де Лапрад (; 1812—1883) — французский поэт, член Французской академии.

В первых своих произведениях, вошедших в сборник «Оды и поэмы» (1844), он выглядит явным подражателем Альфонса де Ламартина. Критики выше оценивают последующие сборники: «Евангельские поэмы» (1852), «Симфонии» (1855), «Книга отца» (1878). Шарль де Сент-Бёв считал сильной стороной таланта Лапрада его умение описывать природу.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Французские поэты XIX века